Hueter ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Hueter (1838–1882), deutscher Chirurg und Politiker
 Ernst Hueter (1896–1954), deutscher Elektrotechniker
 Ferdinand Hueter (1960–2022), österreichischer Landwirt und Politiker (ÖVP)
 Friedrich Hueter (1897–1967), Polizeipräsident in Oppeln, Landrat in Weißensee, Lübbecke und Höxter
 Heinrich Hueter (1844–1925), österreichischer Alpinist und Politiker

Siehe auch:
 Hüter
 Hüther